Естреља Роха има више значења:

 Естреља Роха (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља Роха (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља Роха (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља Роха (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику